Union Sportive Frères é um clube de futebol do Haiti. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2005/06.

Clubes de futebol do Haiti